Фридрих Вильгельм Веньямин фон Гизебрехт (; 5 марта 1814, Берлин — 18 декабря 1889, Мюнхен) —  немецкий  и ; профессор Кёнигсбергского университета.

Биография 
Усвоил от отца, человека очень религиозного, горячего патриота и отчасти поэта, те консервативные идеи в религии и политике, которым оставался верен до конца жизни.

Будучи преподавателем истории в одной из берлинских гимназий, Гизебрехт написал «Geschichte d. Kaisers Otto II» в «Jahrbücher des Deutschen Reichs» (Берлин, 1840) и восстановил «Annales Altahenses» (Берлин, 1841), утраченный в подлиннике важный источник XI века.

Эти работы обратили на себя внимание прусского министра Айхгорна, который дал Гизебрехту средства для научного путешествия в Италию (1843—1845). В 1848 году Гизебрехт, в качестве члена патриотического клуба столицы, боролся против революционных идей. Реакция, поставившая Пруссию в зависимость от Австрии и России, внушила Гизебрехту идею его главного труда — «Geschichte der deutschen Kaiserzeit»; он хотел изобразить «эпоху, когда имя немцев было наиболее уважаемо всеми и когда немецкий народ был не только господином самому себе, но повелевал еще и над другими». Результаты итальянского путешествия нашли себе применение, главным образом, в этом труде, над которым Гизебрехт работал более тридцати лет (1855—1888).

«История» имела заслуженный успех  благодаря основательному исследованию источников, метким характеристикам и мастерскому изложению, оказала влияния на развитие в Германии объединительных стремлений. Величие императоров Саксонского дома и династии Гогенштауфенов возбуждало у Гизебрехта энтузиазм; менее одушевляется он и выказывает меньше знаний в тех отделах труда, которые посвящены юридическому и социальному строю средневековой Германии.

В 1857 году Гизебрехт принял профессуру истории в Кенигсберге, а потом перешел в Мюнхен, где заведовал делами исторической комиссии. В 1874 году Гизебрехт взял на себя редакцию начатого Гереном и Укертом издания «Истории европейских государств». Из его сочинений следует еще упомянуть «De litterarum studiis apud Italos primis medii aevi saeculis» (Берлин, 1845; перевод Григория Турского, Б.; 2 изд., 1878); «De Gregorii VII registro emendando» (Брауншвейг, 1858); «Deutsche Reden» (Лейпциг, 1871) и «Arnold von Brescia» (1873).

Примечания

Литература 
 

 

Члены Академии деи Линчеи
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук